Hamburg-Billstedt, een buurt in Hamburg
Billstedt (metrostation), een station van de Hamburgse metro